МЛБ в сезоне 1982 — стал очередным сезоном, проводимым Главной лигой бейсбола. Победителем Мировой серии стала команда «Сент-Луис Кардиналс».

Регулярный сезон 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Национальная лига

Американская лига

Плей-офф

Национальная лига 
 Финальная серия лиги: Сент-Луис Кардиналс — Атланта Брэйвз 3-0

Американская лига 
 Финальная серия лиги: Милуоки Брюэрс — Калифорния Энджелс 3-2

Мировая серия 
 Мировая серия 1982: Сент-Луис Кардиналс — Милуоки Брюэрс 4-3

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ

Сезоны МЛБ
1982 год в бейсболе